Disraeli kan henvise til:

 Benjamin Disraeli (1804 – 1881), britisk politiker og to gange premierminister
 Disraeli (skuespil), et skuespil fra 1911 af Louis N. Parker om den britiske premierminister Benjamin Disraeli
 Disraeli (film fra 1916), en britisk stumfilm om Benjamin Disraeli
 Disraeli (film fra 1921), en amerikansk dramafilm baseret på skuespillet
 Disraeli (film fra 1929), en genindspilning af filmen fra 1921

Se også 
 Disraeli Gears, et album af gruppen Cream